Sorgo rojo puede hacer referencia a uno de los siguientes artículos:

Sorgo rojo (novela) novela de 1985 del escritor chino Mo Yan.
 Sorgo rojo (película) película de 1987 del director Zhang Yimou, adaptación de la novela.
Sorghum bicolor (sorghum bicolor) hierba perteneciente a la familia de las gramíneas.